Miejscowości w Australii:
 Newell – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Newell – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Modoc
 Newell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Newell – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Newell – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Butte
 Newell – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Newell (ang. Newell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Newell (ang. Newell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista